Ириго́йен () — испанская фамилия.

Представители:
 Иригойен, Иполито (1852—1933) — аргентинский политик, президент страны.
 Иригойен, Мария (род. 1987) — аргентинская теннисистка.
 Иригойен, Адам (род. 1997) — американский актёр.